Okręg Talsi (łot. Talsu rajons) – okręg w północno-zachodniej Łotwie, nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Ryską, istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: windawski, Kuldīga i Tukums.

Skład etniczny
 92% - Łotysze
 3,6% - Rosjanie
 1,2% - Romowie
 3,2% - pozostali

Główne miejscowości 
 Talsi
 Valdemārpils
 Sabile
 Stende
 Dundaga
 Kolka
 Mērsags
 Roja
 Vandzene
 Rude
 Mundigciems
 Lauciene
 Pastende
 Ķūļciems

Talsi